budy – śródleśne miejsca produkcji

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 120, w tym 25 podstawowych 
 Budy – część miasta Brzeszcze
 Budy – część miasta Rzeszów
 Budy – część miasta Starachowice

 Budy – dawna część wsi Drwały w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród

Miejscowości za granicą 
 Budy – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie żytkowickim, w sielsowiecie Lenin
 Budy – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Józefowo.
Budy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze
 Budy – osiedle typu miejskiego w obwodzie charkowskim na Ukrainie
 Budy – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Budy – wieś na Ukrainie w obwodzie rówieńskim
 Budy – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim

Inne 
 Budy – nieofio. kolonia wsi Ciche w woj. kujawsko-pomorskim w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno

Zobacz też 
 Budnicy
 Budy Augustowskie, Budy Barcząckie, Budy Bolewskie, Budy Borowickie, Budy Brankowskie, Budy Brodzkie, Budy Chojnackie, Budy Ciepielińskie, Budy Czarnockie, Budy Dłutowskie, Budy Garlińskie, Budy Giżyńskie, Budy Grabskie, Budy Gutarzewskie, Budy Głogowskie, Budy Iłowskie, Budy Janowskie, Budy Jeżewskie, Budy Józefowskie, Budy Kaleńskie, Budy Kozickie, Budy Koziebrodzkie, Budy Kraszewskie, Budy Krępskie, Budy Kumińskie, Budy Kupientyńskie, Budy Liskowskie, Budy Lucieńskie, Budy Mdzewskie, Budy Michałowskie, Budy Milewskie, Budy Mszczonowskie, Budy Nosalewickie, Budy Obrębskie, Budy Opożdżewskie, Budy Piaseczne, Budy Pobyłkowskie, Budy Podłęskie, Budy Polskie, Budy Porajskie, Budy Poryckie, Budy Prywatne, Budy Przytockie, Budy Radzymińskie, Budy Rumockie, Budy Rządowe, Budy Siennickie, Budy Stawiskie, Budy Stryjewskie, Budy Sułkowskie, Budy Szynczyckie, Budy Słodkowskie, Budy Trzcińskie, Budy Uśniackie, Budy Wielgoleskie, Budy Wolińskie, Budy Wolskie, Budy Zaklasztorne, Budy Zosine, Budy Łańcuckie, Budy Łękawickie, Budy Żelazne, Budy-Gole, Budy-Grudzie, Budy-Grzybek, Budy-Kałki, Budy-Kozłówka, Budy-Matusy, Budy-Mikołajka, Budy-Przetycz, Budy-Strzyże, Budy-Zasłona, Budy-Zbroszki
 Czeszewo-Budy

Linki zewnętrzne